Slovo Okinawa se může vztahovat k následujícím názvům:

 Prefektura Okinawa – jedna z japonských prefektur
 Okinawa (Okinawa) – druhé největší město stejnojmenné japonské prefektury
 Okinawa – největší ostrov stejnojmenné japonské prefektury
 Okinawské ostrovy – japonské souostroví nazývané podle největšího ostrova
 Bitva o Okinawu – bitva o ostrov v průběhu druhé světové války
 plavidla:
 Okinawa (1942) – kaibókan třídy Ukuru japonského císařského námořnictva
 Okinawa Maru – tanker typu 1TL z roku 1943
 Okinawa Maru – nákladní loď z roku 1956; IMO 5261582
 okinawská bojová umění – (též okinawská škola) skupina bojových umění, která se vyvinula na Okinawě
 Okinawaské kobudō – skupina zbraní a bojových předmětů souvisejících s okinawskou školou bojových umění

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno